L’offensive Osovets () était une partie de l'offensive stratégique en Biélorussie de l'Armée rouge menée en été 1944 contre les troupes de la Wehrmacht et dénommée opération Bagration. Après la prise de Grodno, l'Armée rouge poursuit son avance vers l'est et le nord-est.

Ossovets est la version russe du nom polonais Ossowiec ou de l'allemand Ossowitz.

Objectifs opérationnels 
L'offensive commence après que le  Front biélorusse eut pris avec cuccès les villes de Grodno et Bialystok lors de l'Offensive de Bialystock. Le  se vit assumer d'autres objectifs à la fin de juillet. Il reçoit l'ordre d'aller à Łomża () et Ostrołęka () et d'élargir la tête de pont sur la rivière Narew, en préparation de la prochaine avance prévue en Prusse-Orientale.

Les défenseurs furent quelque peu aidés par les fortifications des ères précédentes, y compris le forteresse d'Osoviec sur la rivière Biebrza. Ce complexe date de la Première Guerre mondiale et fut en partie démolie par le Wehrmacht en 1939. Il y avait le long de la frontière soviétique de substantielles fortifications datant de la Ligne Molotov situées à  à l'ouest de la vielle forteresse.

Forces en présence

Wehrmacht 
Éléments de la  allemande (général Friedrich Hossbach)
 corps d'armée allemand (général Helmuth Weidling)
Éléments de la  allemande (colonel-général Walter Weiss)
L corps d'armée allemand (général Friedrich Herrlein)

Les unités ci-dessus étaient sous le commandement général du Groupe d'Armées Centre (Feld-Maréchal Walter Model).

Armée rouge 
Ci-après une liste des unités créditées de leur participation à la libération d'Osovets, non celle ayant participé à l'ensemble de l'opération.
Deuxième front biélorusse (colonel-général )
 régiment de Gardes frontières du NKVD (major Aleksandr Olchouk)
 (lieutenant-général Ivan Grichine)
 (major-général Iakimovitch)
 Corps de fusiliers (général-major Dmitri Smirnov
 (général-major Ivan Krasnochtanov)
 (général-major Mitrofan Souprounov)
 brigade blindée de la Garde (colonel Sergueï Kozikov)
 (lieutenant-général Ivan Boldine)
81e corps de fusiliers (général-Major Fedor Zakharov)
 Division de fusiliers (colonel Aleksandr Fedotov)
 Division de fusiliers (colonel Ivan Kazak)
1434 régiment d’artillerie motorisée (sous-colonel Boris Kopylov)
1444 régiment d’artillerie motorisée (colonel Fedor Myatchev)
 brigade d’artillerie anti-tank (sous-colonel Kriskent Semianov)
 (colonel-général )
 Division aérienne d’assaut (général-major d'Aviation Semion Guetman) (en partie)
 Division aérienne d’assaut (colonel Valentin Smolovik) (en partie)
 Division de chasse aérienne (colonel Mikhaïl Volkov) (en partie)
 Division de chasse aérienne (colonel Vassili Bouss) (en partie)
 Division aérienne de bombardement de nuit (colonel Grigori Pokoïevoï)
 Corps de chasse aérienne (général-major d'Aviation Fedor Jerebtchenko) (de la  )
 Division de chasse aérienne (colonel Mikhaïl Iakouchine)
 Corps d'Assaut Aérien (général-major d'Aviation )
 Division aérienne d’assaut (colonel Nikolaï Vinogradov)

L'offensive 
L'offensive commença le  avec l'entrée dans Bialystock du deuxième front biélorusse.

Les approches d'Osoviec étaient lourdement défendues. La première brigade du Génie soviétique reçut l'ordre d'établir un passage sur la rivière sous le feu ennemi. Des unités du  Front s'abattirent et prirent la forteresse d'Osovets, après un lourd bombardement du  Corps d'aviation d'assaut commandé par le major-général Georgiy Baidukov le . L'ordre  de Joseph Staline pour ce jour note la prise de la forteresse et félicité les unités et les commandants concernés.

Le  est noté comme la fin de l'offensive dans l'historiographie officielle, mais en fait les tentatives continuèrent pour s'emparer des têtes de pont sur la Narew, pendant la fin août. La  soviétique trouva que les défenses allemandes de Lomza étaient difficiles à percer, subissant beaucoup de pertes (allant jusqu'à la perte d'un commandant de division, le Major-général Iakimovich de la  Division des fusiliers soviétiques dans leur tentative de forcer les lignes.

La ville de Lomza elle-même fut au milieu du mois de septembre. Il y eut d'intenses batailles le long de la Narew (Narev) car la  Armée allemande se renforça progressivement et tenta de réduire les têtes de ponts.

Épilogue 

Malgré les nombreuses actions localisées (y compris les attaques des partisans polonais qui étaient fortement présents dans la zone), la ligne de défense allemande sur la rivière Narev a tenu jusqu'à la fin de 1944, jusqu'à l'avance du deuxième front biélorusse en Prusse-orientale avec l'Offensive de Prusse-Orientale de .

Notes et références 

 Voir aussi : Opération Bagration pour une vue d'ensemble.

Cet article a été traduit depuis un certain nombre d'articles de la wikipédia anglaise ; c'est pourquoi la plupart des références sont en anglais. Il serait évidemment souhaitable de les remplacer par des références en français, quand elles existent.

Voir aussi

Articles connexes 
 Opérations militaires soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale

Composantes de l'opération Bagration :
 phase
Offensive Vitebsk-Orcha
offensive Mohilev
Offensive Bobrouïsk
 phase
Offensive Minsk
Offensive Polotsk
 phase
Offensive Siauliai
Offensive Vilnius
Offensive Bialystock
Offensive Lublin-Brest
Offensive Kaunas
Offensive Osovets
et
Bataille de Brody (1944) et/ou offensive de Lvov–Sandomierz en Ukraine

Bibliographie 
"Dead men attack" (Osovets 1915 consulté le 
Texte intégral "With russian army", journal d'un attaché militaire (Osovets) consulté le 
 Maslov, A., translated by Glantz, D., Fallen Soviet Generals, Routledge, 1998 

Opération Bagration
Osowiec-Twierdza
Bataille de 1944